Uneigentlich steht in der Mathematik für:

 Uneigentlicher Bruch, Betrag des Zählers größer oder gleich dem des Nenners
 Uneigentliches Element, ein Punkt, eine Gerade oder eine Ebene im Unendlichen
 Uneigentlicher Grenzwert, ein Grenzwert in den erweiterten reellen Zahlen
 Uneigentliches Integral, eine Erweiterung des klassischen Integralbegriffs

Siehe auch:
 Uneigentlichkeit